Strada statale 83 – strada statale polacca
 Strada statale 83 Marsicana – strada statale italiana